Маратонска трка за жене, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. То је једна од пет дисциплине које ће се одржати, ван стадиона, на улицама Лондона 5. августа.

Земље учеснице 
Учесрвовало је 118 маратонки из 67 земаља.

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (3)

  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (5)
  (1)
  (3)

  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

Рекорди

Сатница

Освајачи медаља

Преглед трке 
Стартовало се по киши, тако да су такмичарке морале улагати велики напор од самог почетка трке. До 10. км велика група маратонки била је у водећој групи. Група се полако распадала од 12 км., када је водећу позицију преузела Валерија Старнео из Италије. Током наредних неколико километара киша је престала, а водећу је као сенка пратила Кинескиња Џу Сјаолин. Маркер за полумаратон прошла је истовремено група од 8 маратоники у времену 1:13:13.

Иако је у следећих 10 км темпо опао, група се полако осипала. На 28. километру у водећој групи остале су 3 Кенијке и две Етиопљанке. До 28 км лидери су до само три Кенијке и две Етиопљанке, које је пратила Рускиња Татјана Ахрипове, која је имала најмање искуства у овој групи. После 32. км Ахрипова нагло убрзава и прва пролази 35. км. Пратиле су је Тики Гелана (Етиопија) и Кенијке Мери Џепкосгеи Кејтани и Приска Џепто.

После 35 км Ахрипова пада на четврто место, а вођство преузима Мери Џепкосгеи Кејтани све до 1.500 метара пре циља, када нагло попушта и завршава као четврта. Победила је Тики Гелана са новим олимпијским рекордом 2:23:07.

Резултати

Финале

Пролазна времена

Извори

Види још 
 Маратонска стаза на Летњим олимпијским играма 2012.

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Маратон на Летњим олимпијским играма